Ралли Италии 2015 года (официально Rally Italia Sardegna 2015) — шестой этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 11 по 14 июня. Это 12-е Ралли Италии в рамках чемпионата мира, проводящийся на Сардинии. Третья победа на данном Ралли для Себастьена Ожье, а также первый подиум в карьере у новозеландца Хейдена Пэддона.

Список участников

Ход этапа 
Из-за введения в 2015 году нового правила, благодаря которому лидер чемпионата в первые два дня «чистит» трассу, в первую половину гонки остальные пилоты имеют больше шансов для успешных выступлений. На этот раз такой шанс представился новозеландцу Хейдену Пэддону, выступающему за команду Hyundai. Пэддон на старте чемпионата не отметился высокой результативностью и благодаря невысокому положению в турнирной таблице на Ралли Италии ему досталась удобная стартовая позиция. И Хэйден выжал из предоставленной возможности максимум и лидировал на протяжении двух дней. Но после того, как Себастьену Ожье больше не приходилось открывать трассу, то француз начал стремительно сокращать свое отставание и к воскресенью вышел на первую позицию. Облегчили ему задачу и разворот Пэддона на 17 спецучастке, а позже и технические проблемы, которые тот стал испытывать к вечеру субботы.

Погоню за Пэддоном в первую половину соревнования Ожье вёл на пару с напарником Яри-Матти Латвалой, но на 13 спецучастке у него случился прокол и он откатился во вторую половину зачётной десятки. А ещё через несколько допов ещё и повредил амортизатор. После этого за третью подиумную позицию боролись Отт Тянак и Мадс Остберг, но у первого сломалась коробка передач, а . Таким образом, на подиум взобрался напарник Пэддона Тьерри Невилль.

Крис Мик, сильно проведший два предыдущих этапа, на этот раз попал в аварию уже на втором спецучастке и со сломанной подвеской был вынужден оформить сход. Также повредил подвеску в пятницу и Андреас Миккельсен, но он хотя бы смог заработать одно очко по результату Power Stage.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 11, 77 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году